Lawford ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Lawford (1955–2018), US-amerikanischer Schauspieler, Aktivist und Autor
 Betty Lawford (1912–1960), britische Schauspielerin
 Herbert Lawford (1851–1925), britischer Tennisspieler
 Patricia Kennedy Lawford (1924–2006), sechstes Kind von Joseph und Rose Kennedy
 Peter Lawford (1923–1984), britischer Schauspieler
 Sydney Turing Barlow Lawford (1865–1953), britischer Offizier